Wilhelm Molthan ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Molthan (Bildhauer) (1769–1824), kurfürstlich braunschweig-lüneburgischer Hofvergolder und königlich hannoverscher Hofbildhauer
 Wilhelm Molthan (Physiker) (1895–nach 1953), deutscher Physiker